Lnianka – potok w północno-zachodniej Polsce, dopływ Dębosznicy
 Lnianka – roślina oleista lnicznik siewny (Camelina sativa, rodzina Brassicaceae) lub roślina lecznicza lnica pospolita (Linaria vulgaris, rodzina Scrophulariaceae)

Zobacz też 
 Lnianek, Lniano, Lnicznik